Adigué se puede referir a:
El pueblo adigué, que habita, principalmente en Turquía, la república de Adigueya (Rusia), Jordania y Siria.
El idioma adigué, hablado por los adigués.